Thoothukudi (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
 Thoothukudi (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Thoothukudi, voorheen Tuticorin